Шевкунов — русская фамилия.

Известные носители 
 Шевкунов, Анатолий Константинович (1921—1991) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Шевкунов, Георгий Александрович (в монашестве Тихон; род. 1958) — российский религиозный и общественный деятель.